Вільфранко́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 28 км на північний захід від Безансона, 40 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільфранкон на сайті французького Національного інституту географії 
 Вільфранкон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільфранкон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільфранкон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільфранкон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона